Kluż-Napoka – stacja kolejowa w Klużu-Napoce, w okręgu Kluż, w Rumunii. Na stacji znajdują się 3 perony.

Przypisy 

Stacje i przystanki kolejowe w Rumunii
Transport w Klużu-Napoce
Obiekty budowlane w Klużu-Napoce